ГОРУБСО (Горно-рудное болгаро-советское общество):
 ГОРУБСО — основанное в 1949 году совместное советско-болгарское (с 1955 года — болгарское) рудодобывающее предприятие в Родопах. С переходом к рыночной экономике разделилось на три отдельных предприятия:
 ГОРУБСО-Златоград
 ГОРУБСО-Кырджали
 ГОРУБСО-Мадан
 Горубсо — старейший парк города Кырджали, названный в честь ГОРУБСО.
 «Горубсо» — футбольный стадион в Кырджали (фактически только поле)
 «Горубсо» — футбольный стадион в Мадане (Болгария)